Coureur de dot peut faire référence à :

 Coureur de dot (), film américain d'Albert Capellani, sorti en 1920 ;
 Coureur de dot (), film américain de Frank Tuttle, sorti en 1924.